L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi ajoute une précision dans son appellation, l'édition se nomme ainsi : Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Lleyton Hewitt. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  (consécutive) à Indian Wells et soulève son  de la saison. Le Bâlois ne perd aucun set tout au long du tournoi.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne Wayne Arthurs - Paul Hanley. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils sont sacrés pour la  à Indian Wells après leurs succès en 1997 et 2002.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2005) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Sport en Californie en 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en mars 2005